У фіналі чоловічого турніру Рафаель Надаль, 1-й номер рейтинг-листа і 2-й номер посіву, переміг 12-го сіяного Томаша Бердиха з рахунком 6–3, 7–5, 6–4. Це був його другий виграш Вімблдону і 8-й титул турнірів Великого шолома загалом.

Роджер Федерер був чемпіоном попереднього року, але Бердих вибив його у чвертьфіналі. Вперше від 2002 року Федерер не потрапив у фінал Вімблдону в одиночному розряді й удруге підряд програв у чвертьфіналі турніру Великого шолома. Перед першим програшем у чвертьфіналі Федерер 23 рази поспіль потрапляв у півфінал турнірів Великого шолома і програв лише три із тих поєдинків. Також уперше від 2003 року, коли Марк Філіппуссіс поступився Роджеру Федереру, інший гравець крім Надаля, Федерера або Енді Роддіка грав у фіналі Вімблдона.

Бердих став першим чехом, який досягнув фіналу Вімблдону, з часів Івана Лендла (Вімблдон 1987).

Уперше за всю історію Вімблдону в одиночному чоловічому розряді не було жодного представника Англії, хоча Велику Британію представляли двоє гравців з Шотландії: четвертий номер посіву Енді Маррей і вайлдкард Джеймі Бейкер.

Матч першого раунду між Джоном Ізнером і Ніколя Маю встановив новий рекорд як найдовший матч в історії тенісу (і за часом і за кількістю геймів). Ізнер виграв той поєдинок, взявши останній сет з рахунком 70–68, після 11 годин і 5 хвилин гри упродовж трьох днів. Ці самі двоє гравців зустрілися в першому раунді Вімблдону наступного року, і на цей раз Ізнер переміг з рахунком 7–6, 6–2, 7–6.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 3 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= П Стараче
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=0
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= Р Дельгадо
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Т Габашвілі
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Льодра
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=65
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Дж Віттен
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р Рам
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Е Роддік
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ф Маєр
| RD2-score01-1=62
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Фіш
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Лу Є-С
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=79
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= М Присєнжний
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=67
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=29
| RD2-team05={{Nowrap| Ф Кольшрайбер}}
| RD2-score05-1=78
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=77
| RD2-score05-5=9
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Т Габашвілі
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=65
| RD2-score06-5=7
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Льодра
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=62
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Е Роддік
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=77
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ф Маєр
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=1
| RD3-score01-4=r
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Лу Є-С
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Е Роддік
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Лу Є-С
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=77
| RD4-score01-3=77
| RD4-score01-4=65
| RD4-score01-5=9
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=64
| RD4-score02-4=77
| RD4-score02-5=7
}}

Нижня половина

Секція 5 

| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=77
| RD2-score04-5=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А Сеппі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Т Камке
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= О Долгополов
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=77
| RD2-score07-4=7
| RD2-score07-5=8
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= Ж-В Тсонга
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=65
| RD2-score08-4=5
| RD2-score08-5=10
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ф Фоніні
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=3
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=32
| RD3-team02=

 Секція 7 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= Т Беллуччі
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ж Шарді
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=5
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= Д Феррер
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=4
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=7
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=

Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=13
| RD1-team01= М Южний
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=77
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Д Села
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=62
| RD1-score02-5= 
| RD1-score02-6=4
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Жіккель
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=1
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П-А Матьє
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т де Баккер
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=16
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Хіральдо
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=14
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Н Маю
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=79
| RD1-score07-4=63
| RD1-score07-5=68
| RD1-seed08=23
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=67
| RD1-score08-4=77
| RD1-score08-5=70
| RD1-seed09=33
| RD1-team09= Ф Пецшнер
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=78
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Робер
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Б Кавчич
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=3
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л Кубот
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= Р Гаасе
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Дж Блейк
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= К Нісікорі
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р Надаль
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=13
| RD2-team01= М Южний
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=3
| RD2-score01-5=4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П-А Матьє
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=6
| RD2-score02-5=6
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т де Баккер
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3='''6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= Дж Ізнер
| RD2-score04-1=0
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=33
| RD2-team05=

Примітки

Посилання 
 Men's singles drawsheet 

Вімблдонський турнір
2010 у тенісі